Карин Мария Келлер-Зуттер, (; род. 22 декабря 1963, Виль, Санкт-Галлен, Швейцария) — швейцарский политик, с 2019 года член Федерального совета Швейцарии, представляющая Свободную демократическую партию. Либералы из Швейцарии.

Биография 
Карин Келлер-Зуттер родилась в конце 1963 года в большой сельской католической семье. Через некоторое время семья перебралась в город Невшатель во франкоязычном кантоне. По окончании школы она училась на переводчика в Цюрихском университете прикладных наук. Затем в течение года проходила стажировку в Монреальском университете. Некоторое время после этого Карин работала переводчиком на конференциях. Далее она окончила аспирантуру по педагогике во Фрибурском университете и работала в школе.

С 1992 году она стала заниматься политической деятельностью и через пять лет возглавила местный совет. С 1996 года по 2000 год Келлер-Зуттер от кантона Санк-Галлена входила в парламент кантонов Швейцарии. В это время она возглавляла Свободно демократически-либеральную партию Швейцарии в родном кантоне. C 2000 года по 2012 она работала советником в кантональном правительстве Швейцарии. В 2010 году она проиграла выборы в Федеральный Совет Швейцарии. На следующий год её избрали в верхнюю палату парламента Совет кантонов. С 2017 года по 2018 она единогласно была избрана руководителем этого органа.

В начале декабря 2018 года Карин со второй попытки была избрана в Федеральный совет Швейцарии; в середине декабря она получила назначение пост министра юстиции. С 1 января 2019 года приступила к исполнению своих обязанностей. Оставалась на этом посту до конца 2022 года. С первого дня 2023 года, оставаясь в составе Федерального совета, возглавила Министерство финансов.

Личная жизнь 
Карин Келлер-Зуттер замужем за адвокатом Мортеном Келлером и живут они в Виле.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте парламента Швейцарии

Министры юстиции Швейцарии
Министры финансов Швейцарии
Действующие руководители государств
Женщины-политики Швейцарии
Президенты Совета кантонов Швейцарии
Политики XXI века
Выпускники Фрибурского университета